Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

23501–23600. • 23601–23700. • 23701–23800. • 23801–23900. • 23901–24000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája